Goldstein est un nom de famille porté principalement par des Ashkénazes originaires d'Europe centrale, de Pologne ou d'Allemagne qui signifie ou qui désigne le métier d'orfèvre.

Dans les pays anglophones, le patronyme Goldstein a parfois été anglicisé en Goldstone.

Patronyme 

 Adam Goldstein (1973-2009), disc jockey américain ;
 Allan A. Goldstein (1949-), réalisateur canadien (pseudo Paul Bnarbic) ;
 Alon Goldstein (né en 1970), pianiste israélien ;
 Baruch Goldstein (1956-1994), médecin israélo-américain et sioniste religieux radical ;
 Bernard Goldstein (1889-1959), socialiste polonais, syndicaliste, résistant du ghetto de Varsovie ;
 Bernard R. Goldstein (né en 1938), historien des sciences américain ;
 Boris Goldstein (1922-1987), violoniste soviétique émigré en Allemagne ;
 Brett Goldstein (1980-), acteur, comédien et écrivain anglais ;
 Catherine Goldstein (1958-), mathématicienne française, spécialiste en théorie des nombres et en histoire des mathématiques ;
 Don Goldstein (1937-2022), joueur américain de basket-ball ;
 Emmanuel Goldstein (1967-), banquier d'affaires chez Morgan Stanley, professeur à Sciences Po, membre du Conseil scientifique de la Fondapol ;
 Eugen Goldstein (1850-1930), physicien allemand ;
 Fabrice Goldstein (1972-), producteur de cinéma français ;
 Herbert Goldstein (1922-2005), physicien américain ;
 Isidore Isou Goldstein (1925-2007), peintre, poète, cinéaste, écrivain français d'origine roumaine ;
 
 Jørn Goldstein (né en 1953), joueur de hockey sur glace norvégien ;
 Joseph Goldstein (1940-), généticien américain (Prix Nobel de physiologie ou médecine) ;
 
 Kurt Goldstein (1878-1965), neurologiste et psychiatre allemand ;
 Leah Goldstein (1969-), coureuse cycliste canadienne et israélienne ;
 Leonard Goldstein (1903-1954), producteur de cinéma américain ;
 Léonide Goldstein (1914-1988), généticien et pharmacologue ;
 
 Malcolm Goldstein (1936-), violoniste et compositeur américain ;
 Marc Goldstein (19?-), réalisateur belge ;
 Martha Goldstein (1919-2014), claveciniste et pianiste américaine ;
 Marvin Goldstein (1950-), pianiste américain ;
 Maurice Goldstein (1922-1996), professeur et docteur en médecine à Bruxelles ;
 
 Melvyn Goldstein (1938-), anthropologue américain (spécialiste du Tibet) ;
 Omer Goldstein (1996-), coureur cycliste israélien ;
 Paul Goldstein (1976-), joueur américain de tennis ;
 Roy Goldstein (1993-), coureur cycliste israélien ;
 Sophie Goldstein (1985-), autrice de bande dessinée américaine ;
 Steven Goldstein (1981-), pilote automobile colombien ;
 Suzanne Goldstein (1878-1969), actrice de théâtre et de cinéma française ;
 Thomas Goldstein (1913-1997), historien américain né en Allemagne ;
 Vida Goldstein (1869-1949), femme politique australienne, pionnière du mouvement féministe et suffragiste dans ce pays ;
 William Goldstein (1942-), compositeur américain ;
 Yael Goldstein Love (1978-), romancière, éditrice et critique de livres américaine ;

Personnages de fiction 
 Anthony Goldstein, membre de l'armée de Dumbledore dans Harry Potter ;
 Emmanuel Goldstein, homme politique dans 1984 de George Orwell ;
 Queenie Goldstein, sœur de Tina, acolyte de Norbert Dragonneau dans Les Animaux fantastiques ;
 Tina Goldstein, acolyte de Norbert Dragonneau dans Les Animaux fantastiques.

Toponyme 

 Circonscription de Goldstein, une circonscription électorale australienne.

Titres 

 Goldstein, un film américain de 1965, réalisé par Philip Kaufman ;
 Goldstein, un roman de Volker Kutscher.

Références 

Patronyme allemand
Patronyme juif